játékvezető, valamely sportág, többnyire labdajáték mérkőzését vezető sportember (speciálisabban: labdarúgó-játékvezető)
 Játékvezető, magyar folyóirat
más nyelven
 L’Arbitro („A játékvezető”), olasz folyóirat